Farook, Faruk, Faruq und Farooq steht für:
 Farook (Spiel), ein Brettspiel für zwei Personen
 Farooq, ein Vorname

Farook ist der Familienname folgender Personen:
 M. O. H. Farook (M. O. Hassan Farook Maricar; 1937–2012), indischer Politiker